De volgende personen:
 Temme Reitsema (1856-1941), Nederlands architect
 Willem Reitsema (1885-1963), Nederlands architect, zoon van Temme Reitsema

En ook naar:
 Reitsema (borg), een voormalige borg bij Grijpskerk